Au Maroc, Moulay Abdellah peut faire référence à :
 la ville de My Abdellah,
 Abdellah ben Mohammed Alaoui, frère du roi Hassan II